neerslag (scheikunde), een vaste stof die door een chemische reactie in een vloeibare of vaste oplossing vormt, en indien mogelijk naar de bodem bezinkt;
neerslag (atmosfeer), water dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.